Le   d'armée,  ou III corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 
  de réserve de la Deutsches Heer
  d'armée de la Wehrmacht.
 3 SS-Panzerkorps de la Waffen-SS.
Corée du Sud
  d'armée (Corée du Sud)
États-Unis
 III corps (armée de l'Union)
  d'armée (États-Unis)
France
  de cavalerie ;
  d'armée ;
Inde 
  indien
Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 
Royaume-Uni 
  britannique
Russie - Union soviétique
  de cavalerie de la Garde

Homonymie d'unités militaires